282897 Kaltenbrunner – asteroide della fascia principale

Persone 

 Ernst Kaltenbrunner – generale austriaco
 Gerlinde Kaltenbrunner – alpinista austriaca
 Günter Kaltenbrunner – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
 Josef Kaltenbrunner – calciatore austriaco